Barinas (staat), een staat van Venezuela
Barinas (stad), de hoofdstad van de staat
Barinas (geslacht), een geslacht van hooiwagens